Uthrac le viking est un personnage fictif de l'univers des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. À l'origine, le personnage est née de la série de livres "dont vous êtes le héros" 1 contre 1, lancé dans les années 80 par Donjons et Dragons. Il apparait ensuite dans La trilogie du Val Bise et The Fighters.

Uthrac le viking est un redoutable guerrier barbare et ancien champion de la Tribu de l'Élan vivant à l'écart des Dix-Cités du Valbise. Il sera envoyé par Beorngar, le chef de son clan, à la recherche du légendaire Sabre de Glace : une ancienne et puissante relique disparue dans les terres hostiles et désolées du Bout du Monde. Beorngar lui confira son jeune fils Wulfgar, qui doit faire ses preuves (l'histoire se passe avant l'attaque des Dix-Cités), pour l'aider dans cette quête. Mais la région inhospitalière du Vabise où se trouve cette relique est hélas peuplée de monstres et de pièges qui sont autant de gardiens de cette arme légendaire. Durant le voyage, Uthrac se rendra compte qu'il en compétition avec un envoyé de l'une des Dix-Cités du Valbise : Garth le maître du Vent du Nord, accompagné du puissant demi-orc Gunj. Les deux adversaires découvriront que l'artéfact qu'ils cherchent est gardé par la grande prêtresse des glaces Iyraclea.

Personnage des Royaumes oubliés